Chruschtschow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Grigorjewitsch Chruschtschow (1872–1932), russischer Ökonom und Politiker
 Grigori Konstantinowitsch Chruschtschow (1897–1962), sowjetischer Histologe
 Nikita Sergejewitsch Chruschtschow (1894–1971), Parteichef der KPdSU und Regierungschef der Sowjetunion
 Nikolai Grigorjewitsch Chruschtschow (1932–2009), russischer Histologe und Zytologe
 Sergei Nikititsch Chruschtschow (1935–2020), russisch-amerikanischer Raumfahrtingenieur und Politikwissenschaftler